Tresham är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Henry Tresham (1751–1814), irländsk historiemålare, verksam i London
 
 

Engelska efternamn